214101